Савицкое — название населённых пунктов:

Россия 
 Савицкое — село в Усманском районе Липецкой области.

Украина 
 Савицкое — село в Миргородском районе Полтавской области.